

Patronyme 

 Giacomo Bosio (1544-1627), frère et historien de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
 Antonio Bosio (1570-1629), archéologue italien, neveu du précédent ;
 François-Joseph Bosio (1768-1845), sculpteur monégasque ;
 Jean François Bosio (1764-1827), frère du précédent, peintre monégasque ;
 Astyanax Scaevola Bosio (1793-1876), fils du précédent, sculpteur français ;
 Rory Bosio (née en 1984), ultra-traileuse américaine.

Toponyme 

 Bosio, commune italienne de la province d'Alexandrie.